Такмичење у трчању на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на 33. Европском првенству у дворани 2015. у Прагу одржано је 7. и 8. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. није бранио Маједин Мехиси-Бенабад из Француске

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичара из 18 земаља.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Европског првенства 2015.
|-
| Светски рекорд
| Хишам ел Геруж || 
| 3:31,18 
| Штутгарт, Немачка
| 2. фебруар 1997.
|-
| Европски рекорд
| Андрес Мануел Дијас || 
| 3:33,32
| Пиреј, Грчка
| 24. фебруар 1999
|-
|Рекорди европских првенстава| Иван Хечко  || 
| 3:36,70
| Мадрид, Шпанија
| 6. март 2005
|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани
| rowspan="2" | Homiyu Tesfaye || rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 3:34,13 
| rowspan="2" | Стокхолм, Шведска
| rowspan="2" | 19. фебруар 2015.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани|}

 Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 1.500 метара у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)Светска ранг листа атлетичара на 1.500 метара у дворани 2015 (ИААФ).Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Трка на 1.500 метара на Европском првенству у атлетици у дворани